Charlestown je lahko:
 HMS Charlestown - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Charlestown, New South Wales
 Charlestown, County Mayo
 Charlestown, Nevis, West Indies
 Charlestown, Canouan
 Charlestown, KwaZulu-Natal
 Charlestown, Cornwall
 Charlestown, Derbyshire
 Charlestown, Dorset
 Charlestown, Fife
 Charlestown, Indiana
 Charlestown, Maryland
 Charlestown, Massachusetts
 Charlestown, New Hampshire
 Charlestown, Rhode Island
 Charlestown, Calumet County, Wisconsin